Долбилова — название населённых пунктов:

Россия 
 Долбилова — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Долбилова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.